Појам Суводол може се односити на:

 Суводол (Смедерево), као насеље у општини Смедерево, Србија;
 Суводол (Македонски Брод), као насеље у општини Македонски Брод, Северна Македонија;
 Суводол (Демир Хисар), као насеље у општини Демир Хисар, Северна Македонија;
 Суводол (Новаци), као насеље у општини Новаци, код Битоља, Северна Македонија;

или

 Манастир Суводол, као манастир у оквиру Тимочке епархије, код Зајечара.